Sedric bezeichnet:

 Volkswagen Sedric, ein Konzeptfahrzeug der Volkswagen-Gruppe

Familiennamen:

 Gene Sedric (1907–1963), US-amerikanischer Tenorsaxophonist und Klarinettist